Ко́ваши:
 Коваши — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области
 Коваши — река в Ломоносовском районе Ленинградской области
 Коваши — железнодорожная платформа в Ломоносовском районе Ленинградской области.

См. также 
 Коваш